Erckenbrecht ist ein Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Erkan heißt echt; brecht bedeutet glänzend. Der Name war ursprünglich ein Vorname, der auch in den Formen Erkanbold, Erkenfried oder Erkanger auftritt. In Basel erschien der Name bereits 1141, in Mähren trugen im 14. und 15. Jahrhundert Zuwanderer aus Lübeck und Rostock den Namen. Gehäuft trat der Familienname im Kraichgau im 15. und 16. Jahrhundert auf. Der US-amerikanische Präsident Eisenhower hatte Vorfahren namens Erckenbrecht aus Großgartach, Prinzgemahl Hendrik hatte Erckenbrecht-Vorfahren aus Bad Wimpfen.

Namensträger 
 Dietrich Erckenbrecht (* um 1554), Obervogt der Reichenau, 1586 in den Adelsstand erhoben
 Dietrich Erckenbrecht (um 1592–1656), hoher Beamter der Grafen von Hanau
 Georg Erckenbrecht (um 1530–1575), Stiftskeller in Sinsheim
 Irmela Erckenbrecht (* 1958), deutsche Schriftstellerin und Buchübersetzerin

 Konrad Erckenbrecht (1751–1820), Schultheiß in Eppingen
 Ulrich Erckenbrecht (* 1947), deutscher Schriftsteller, Philosoph und Privatgelehrter

Literatur 
 Marieluise Erckenbrecht: Die Erckenbrecht von Sinsheim. Aus der Geschichte einer Kraichgauer Beamtenfamilie, in Kraichgau 10, 1987, S. 148–158.
 Marieluise Erckenbrecht: Chronik der Familie Erckenbrecht, Göttingen 2001

Einzelnachweise 

Familienname
Deutscher Personenname